J. Robin Warren, né le  à Adélaïde, est un chercheur australien. Il a obtenu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 2005 (avec Barry J. Marshall) pour avoir découvert l'implication de la bactérie Helicobacter pylori dans l'évolution des ulcères de l'estomac.

Biographie

Apports scientifiques

Liens externes 
 
  
  
  
  

 

Scientifique australien
Élève du St Peter's College
Étudiant de l'université d'Adélaïde
Étudiant de l'université d'Australie-Occidentale
Professeur à l'université d'Australie-Occidentale
Lauréat du prix Paul-Ehrlich-et-Ludwig-Darmstaedter
Lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine
Lauréat australien du prix Nobel
Membre de l'Académie australienne des sciences
Compagnon de l'ordre d'Australie
Naissance en juin 1937
Naissance à Adélaïde (Australie)